Arrondissement de Bruges est un ancien arrondissement français du département de la Lys.
Arrondissement administratif de Bruges est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de Flandres-occidentale).